Fernando Martínez Rojas (Asunción, Paraguay, ) es un futbolista paraguayo, que juega como centrocampista. Actualmente juega en el Club Sportivo Luqueño de la Primera División de Paraguay

Clubes 

Futbolistas de Paraguay
Futbolistas del Club Olimpia